Витберг  () — шведская фамилия. Известные носители:

 Витберг, Александр Лаврентьевич (1787—1855) — российский художник и архитектор шведского происхождения.
 Витберг, Софья Александровна (более известна под фамилией Арсеньева; 1840—1913) — начальница и преподаватель Арсеньевской гимназии в Москве.
 Витберг, Фёдор Александрович (1846—1919) — русский литературовед, библиограф, собиратель документов по истории России XVII-XIX веков, писатель и педагог.